Sverre Hansen (acteur)
Sverre Hansen (atleet)
Sverre Hansen (voetballer)